Muti peut faire référence à :

Personnes 
 Chiara Muti (1973-), une actrice italienne.
 Ornella Muti (1955-), une actrice italienne,
 Riccardo Muti (1941-), un chef d'orchestre italien,
 Al-Muti (914-975), (المطيع), un calife abbasside de Bagdad,

 Les Muti sont une famille d'origine lombarde venue à Venise au milieu du .

Objets 
 Le Muti est un terme zoulou pour désigner une médication traditionnelle ou à charge magique.